Валенти́н Григо́рьев:
 Григорьев, Валентин Александрович (1929—1995) — советский учёный-теплофизик.
 
 Григорьев, Валентин Петрович (1931—2020) ― советский и российский химик.
 Григорьев, Валентин Филатович (1902—1941) — начальник 2-го отдела Главного экономического управления НКВД СССР.